Siebrecht ist der Familienname von:

 Adolf Siebrecht (1937–2019), deutscher Prähistoriker
 Antje Siebrecht (1958–2013), deutsche bildende Künstlerin
 Christian Siebrecht (* 1968), deutscher Feldhockey-Schiedsrichter
 Karl Siebrecht (1875–1952), deutscher Architekt
 Lutz Siebrecht (1967), deutscher Fußballspieler
 Sebastian Siebrecht (* 1973), deutscher Schachspieler
 Valentin Siebrecht (1907–1996), deutscher Volkswirtschaftler und Präsident des Landesarbeitsamtes Südbayern

Siebrecht steht außerdem für:
 Backstube Siebrecht, eine Unternehmensgruppe von drei Bäckereiketten mit Hauptsitz in Brakel